Ву́лиця Трильовського — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Трильовського — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Трильовського — вулиця у місті Коломиї.
 Вулиця Трильовського — вулиця у місті Снятині.

Львівська область 
 Вулиця Трильовського — вулиця у місті Львові.

Примітки